Venturoni ist der Familienname der folgenden Personen:

 Guido Venturoni (* 1934), italienischer Admiral 
 Roberto Venturoni (1945–2011), italienischer Maler